Philip Stanhope peut se référer à plusieurs personnes :

 Philip Stanhope (1584-1656),  comte de Chesterfield ;
 Philip Stanhope († 1645), colonel de cavalerie durant la guerre civile.  du précédent ;
 Philip Stanhope (1634-1714),  comte de Chesterfield ;
 Philip Stanhope (1673-1726),  de Chesterfield ;
 Philip Stanhope (1694-1773),  de Chesterfield ;
 Philip Stanhope (1732-1768), fils illégitime du précédent et récipiendaire de ses fameuses Letters to his Son ;
 Philip Stanhope (1755-1815),  de Chesterfield, ambassadeur de Grande-Bretagne en Espagne ;
 Philip Stanhope (1714-1786),  comte Stanhope
 Philip Henry Stanhope (1781-1855),  Stanhope ;
 Philip Stanhope (1805-1875),  Stanhope, historien ;
 Philip Stanhope (1847-1923),  Weardale, homme politique et philanthrope britannique.